Прошлогодний чемпион  Роджер Федерер защитил свой титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Финал)  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Полуфинал)  Кэй Нисикори  (Отказ)  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль ''(Третий раунд)

<li>  Милош Раонич (Первый раунд)
<li>  Жиль Симон (Первый раунд)
<li>  Джон Изнер (Первый раунд)
<li>  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li>  Давид Гоффен (Третий раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Первый раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li>  Григор Димитров (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2015